Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

15501–15600. • 15601–15700. • 15701–15800. • 15801–15900. • 15901–16000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája